Jaurena ist der Familienname folgender Personen:

 Inès Jaurena (* 1991), französische Fußballerin
 Raúl Jaurena (* 1941), uruguayischer Tangomusiker, Bandoneon-Spieler und Komponist